Села:
 Яковлівка — Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Яковлівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Яковлівка — Донецька область, Бахмутський район
 Яковлівка — Донецька область, Донецький район
 Яковлівка — Донецька область, Краматорський район
 Яковлівка — Миколаївська область, Баштанський район
 Яковлівка — Одеська область, Роздільнянський район
 Яковлівка — Харківська область, Красноградський район
 Яковлівка — Харківська область, Лозівський район
 Яковлівка — Харківська область, Харківський район

Залізниця:
 Яковлівка — залізнична станція Знам'янської дирекції Одеської залізниці